Пратс:

 Пратс, Белисарио (1827—1897) — чилийский государственный и политический деятель.
 Пратс, Жоан (1891—1970) — каталанский арт-промоутер, близкий друг Жоана Миро.
 Пратс, Карлос (1915—1974) — чилийский военный и политический деятель, министр и вице-президент Чили.
 Пратс, Мариагна (род. 1958) — мексиканская актриса испано-ирландского происхождения, продюсер, художник-постановщик.